Марк Райкрофт (; 12 июля 1978, , Британская Колумбия) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.

На драфте НХЛ не выбирался. 15 мая 2000 года как свободный агент подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». 12 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Колорадо Эвеланш».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1995-96  Nanaimo Clippers            BCJHL  60   17   28   45   28
1996-97  Nanaimo Clippers            BCHL    0    0    0    0    0
1997-98  U. of Denver                NCAA   35   15   17   32   28
1998-99  U. of Denver                NCAA   41   19   18   37   36
1999-00  U. of Denver                NCAA   41   17   17   34   87
2000-01  Worcester IceCats           AHL    71   24   26   50   68  11   2   5   7   4
2001-02  Worcester IceCats           AHL    66   12   19   31   68   3   0   1   1   0
2001-02  St. Louis Blues             NHL     9    0    3    3    4  --  --  --  --  --
2002-03  Worcester IceCats           AHL    45    8   18   26   35   1   0   0   0   0
2003-04  St. Louis Blues             NHL    71    9   12   21   32   3   0   0   0   2
2004-05  Briancon                    Franc  13    8    8   16   18   4   2   1   3   0
2005-06  St. Louis Blues             NHL    80    6    4   10   46  --  --  --  --  --
2006-07  Colorado Avalanche          NHL    41    3    3    6   12
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        201   18   22   40   94   3   0   0   0   2

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 июля
Родившиеся в 1978 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки ХК «Бриансон»